

Sigle 
CFIL est un sigle, qui signifie :
 Chemin de fer d'intérêt local, plus exactement Voie ferrée d'intérêt local (VFIL), en France.
 Chemin de fer d'intérêt local, au Québec.
Dans ces deux cas, il s'agit de réseaux ou de lignes de chemin de fer secondaire.

Voir aussi 
  CFILL, Société des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes.